Mužská dvouhra BB&T Atlanta Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže atlantského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Nick Kyrgios, který se před zahájením odhlásil.

Vítězem se stal 32letý druhý nasazený Američan John Isner, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou čtyřku Ryana Harrisona po vyrovnaném dvousetovém průběhu 7–6 a 7–6, když v každé sadě čelil jednomu setbolu. V probíhající sezóně si tak po triumfu na předchozí newportské události připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Z georgijského turnaje Atlanta Tennis Championships, kde se konala Letní olympiáda 1996, si odvezl již čtvrtou trofej z celkového počtu osmi startů. Poprvé také výhral dva turnaje v řadě, když o týden dříve triumfoval v Newportu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017